Huevera puede referirse a:

 La huevera, recipiente para guardar huevos y evitar que se rompan.
 La huevera, vaso pequeño en el que se sirve un huevo cocido, con cáscara.
La huevera, la masa que forman los huevecillos de los peces y otros animales marinos.